Фамилија Родригез Моралес има више значења:

 Фамилија Родригез Моралес, Колонија Колорадо 3 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез Моралес, Колонија Колорадо Трес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику